Уютненское сельское поселение — муниципальное образование в Пролетарском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Уютный.

Административное устройство 
В состав Уютненского сельского поселения входит 1 населённый пункт:
 хутор Уютный.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Пролетарского района Ростовской области